Белявская улица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия  
 Белявская улица — улица в Подольске
 Белявская улица — улица в Оренбурге
 Белявская улица — улица в Кировске

Украина  
 Белявская улица — улица в Одессе